Појам  може да се односи на:

 Устав Мексика из 1824.
 Устав Мексика из 1857.
 Устав Мексика из 1917.